Сент-Радего́нд (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Восточный Родез. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12241.

Коммуна расположена приблизительно в 520 км к югу от Парижа, в 100 км северо-восточнее Тулузы, в 23 км к юго-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1587 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1063 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 796 были экономически активными, 267 — неактивными (показатель активности — 74,9 %, в 1999 году было 75,1 %). Из 796 активных работали 766 человек (396 мужчин и 370 женщин), безработных было 30 (12 мужчин и 18 женщин). Среди 267 неактивных 102 человека были учениками или студентами, 131 — пенсионерами, 34 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XII век). Памятник истории с 1925 года
  (XIII век). Укреплённая церковь (веркирхе). Памятник истории с 1921 года
 Дом королевского нотариуса (XVI век). Памятник истории с 1978 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон